Шай-Орэн Смаджа (, р.20 июня 1970) — израильский дзюдоист, призёр Олимпийских игр.

Шай-Орэн Смаджа родился в 1970 году в Офакиме. В 1992 году завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы и бронзовую медаль Олимпийских игр в Барселоне. В 1995 году стал обладателем серебряной медали чемпионата мира.

Ссылки 
 
 

Дзюдоисты Израиля
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1996 года